Thouroude est un nom de famille normand dérivé de l'ancien prénom normand Turold, Torold, variante du vieux norrois Þórvaldr, forme courte Þóraldr (cf. vieux suédois Thorvald).
 Henri Daniel Casimir Paul Thouroude, dit Daniel de Losques (1880-1915), dessinateur français ; 
 Thomas Thouroude (1978-), journaliste et présentateur français de télévision et de radio.
Patronyme normand